Кварц:
 Кварц — один из самых распространённых минералов в земной коре.
 Кварцевые часы — часы, в которых в качестве колебательной системы применяется кристалл кварца.
 «Кварц» — семейство советских любительских киносъёмочных аппаратов, выпускавшихся Красногорским механическим заводом.
 Кварц — сленговое название кварцевого резонатора.

Quartz:
 Quartz — название двух технологий Mac OS X, являющихся частью Core Graphics framework: Quartz 2D и Quartz Composer.
 Quartz (альбом) — первый альбом британской группы Quartz.
 Quartz (группа) — британская группа, играющая в стиле хэви метал.
 Quartz 2D — программный интерфейс приложения (API), являющийся частью Mac OS X и Core Graphics.